<noinclude>
Див. 
Рум'янцева Марія:
 Рум'янцева Марія Андріївна (1699-1788) — мати російського полководця Петра Рум'янцева-Задунайського, президента Другої Малоросійської колегії;
 Рум'янцева Марія Миколаївна (. 1975) — російська самбістка.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок